

Адванс — місто, штат Індіана
 Адванс — місто, штат Міссурі
 Адванс — переписна місцевість, штат Мічиган
 Адванс — переписна місцевість, штат Північна Кароліна